ТУС — многозначная аббревиатура:

 ТУС — таблица условных сигналов
 ТУС — телематические услуги связи
 ТУС — теория устройства судна
 ТУС — технологическая углеводородная смесь
 ТУС — трубоукладочное судно
 ТУС — тыловой узел связи

См. также 
 Тус
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей